Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dunn (Dunn County) :
Comté de Dunn, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
Comté de Dunn, situé dans l'État du Wisconsin.